Скамандр:

 Скамандр — древнегреческий бог одноимённой реки, отец Тевкра, Каллирои и Стримо. :en:Simoeis
 Скамандр — литературно-поэтическая авангардистская  польская  группа, основана в 1918 году.
 Скамандр (река) — река Мендерессу, берёт начало в горах малоазийской горы Иды, протекает по долине Троады и впадает в Эгейское море у юго-восточного побережья Геллеспонта.
 Скамандр (холм) — древнее обозначение холма, на котором стоял Илион.
 (48767) Скамандр — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты. 
 Скамандр — спутник троянского астероида (624) Гектор.
 Ньютон (Ньют) Скамандр (в русском переводе — Саламандер) — вымышленный автор книги «Фантастические звери и места их обитания».

Примечания